Place w Polsce:
 Plac Teatralny w Bydgoszczy
 Plac Teatralny w Szczecinie
 Plac Teatralny w Toruniu
 Plac Teatralny w Warszawie
 Plac Teatralny we Wrocławiu
 Rynek w Katowicach
Place w Rosji:
 Plac Teatralny w Moskwie

Zobacz też 
 Ulica Teatralna

Teatralny